James Innes est un nom pouvant désigner:

 (c. 1700-1759), officier britannique de la province de Caroline du Nord
 (1754-1798), officier américain et procureur général de la Virginie
 (1830-1907), officier britannique
James Innes (1833-1903), homme politique canadien en Ontario
 (1855-1942), juge et homme politique sud-africain
James Dickson Innes (1887-1914), peintre paysagiste britannique
 (né en 1975), entrepreneur et auteur britannique

Duc de Roxburghe
James Innes-Ker (5e duc de Roxburghe) (1736-1823), noble écossais
James Innes-Ker (6e duc de Roxburghe) (1816-1879), pair écossais
James Innes-Ker (7e duc de Roxburghe) (1839-1892), pair écossais

Voir aussi

Innes, James